Nogometni klub "Radnički" (NK "Radnički"; "Radnički" Križevci; "Radnički") je nogometni klub iz Križevaca, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. "Randički" se natjecao u "3. ŽNL Koprivničko-križevačkoj - skupina Križevci", ligi sedmog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Klupske boje su crna i žuta.

O klubu  
NK "Radnički" je osnovan 2001. godine, te djeluje u ulici i istoimenom dijelu Križevaca naziva Radnički dol. Od osnivanja seniorska momčad se natječe u županijskim ligama Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije.

Uspjesi 
 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2009./10. (Križevci)

Pregled plasmana po sezonama

Povezani članci  
 Križevci 
 NK Radnik Križevci

Vanjske poveznice 
 Nk Radnički Križevci, facebook stranica 
  sofascore.com, NK Radnički Križevci 
 krizevackisport.com, Nogometni klub Radnički Križevci 
 krizevci.hr, Nogometni klub “Radnički” Križevci 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB RADNIČKI KRIŽEVCI

Izvori 
 
 Ivan Majdak: "Križevačka nogometna priča : 1909. – 2009.", Križevci, 2009.,  
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez 
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 21. lipnja 2021.  
 poslovna.hr, NK RADNIČKI KRIŽEVCI 
 bisnode.hr, NOGOMETNI KLUB "RADNIČKI" KRIŽEVCI 
 fininfo.hr, NK "RADNIČKI" KRIŽEVCI 
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji   
Šport u Križevcima